Orxata, beguda vegetal, especialment la feta amb xufa.
 Orxata d'arròs, beguda refrescant i tradicional de consum estès a Mèxic i a l'Amèrica Central, feta amb arròs.
 Orxata Sound System, grup de música valencià.